Center Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Center Hill (Alabama)
 Center Hill (Arkansas)
 Center Hill (Florida)
 Center Hill (Georgia)
 Center Hill (Illinois)
 Center Hill (Mississippi)
 Center Hill (North Carolina)
 Center Hill (Pennsylvania)
 Center Hill (Tennessee)

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Center Hill (Connecticut)	
 Center Hill (Franklin County, Maine, 504 m)	
 Center Hill (Franklin County, Maine, 548 m)	
 Center Hill (Massachusetts)	
 Center Hill (Montana)	
 Center Hill (New York)	
 Center Hill (Vermont)